PDML ist eine Abkürzung für:

 Panel Definition Markup Language – eine auf XML basierende Auszeichnungssprache zur Beschreibung grafischer Benutzungssoberflächen
 Portable Document Markup Language – eine in PHP geschriebene Auszeichnungssprache zur Erstellung von PDF-Dokumenten
 Packet Description Markup Language – ein XML basierendes Format zur Speicherung dekodierter Netzwerk Pakete
 Product Data Markup Language – ein auf XML basierendes Format zum Austausch von Produktdaten

PDML